Salzburger Lokalbahn steht für:
die ehemalige Bahnstrecke Salzburg–Hangender Stein
die Bahnstrecke Salzburg–Lamprechtshausen
die Bahnstrecke Bürmoos–Ostermiething

Salzburger Localbahn steht für:
die ursprüngliche Bezeichnung der Salzburger Eisenbahn- und Tramway-Gesellschaft 

Salzburger Lokalbahnen steht für:
die Verkehrssparte der Salzburg AG